В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Забіне Гак 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Дженніфер Капріаті (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Яна Новотна (півфінал)

 Мануела Малєєва-Франьєре (1-ше коло)
 Відсутня
 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Жулі Алар (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1993